Красная книга Республики Ингушетия — официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Республики Ингушетия.

Категории 
Виды растений разделены на 5 статусов редкости:
 0(Ех) — предположительно исчезнувшие;
 1(Е) — исчезающие;
 2(V) — уязвимые;
 3(R) — сокращающиеся в численности;
 4(I) — с неопределённым статусом.

Виды животных разделены на 6 категорий редкости:
 0 — вероятно исчезнувшие;
 I — находящиеся под угрозой исчезновения;
 II — сокращающиеся в численности;
 III — редкие;
 IV — неопределённые по статусу;
 V — восстановленные и восстанавливающиеся.

Список видов

Животные

Растения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (subsp. taurica)

Примечания

Литература 
Издания Красной книги
 

Ингушетия
География Ингушетии